Biographien hervorragender Naturwissenschaftler, Techniker und Mediziner war eine deutschsprachige Buchreihe mit Biographien bedeutender Persönlichkeiten aus Naturwissenschaft, Technik und Medizin, die in Leipzig bei B. G. Teubner von 1970 bis 1991 mit verschiedenen Nachauflagen herausgegeben wurde. Autoren der einzelnen Bände waren Wissenschaftler und Wissenschaftshistoriker. Insgesamt erschienen 96 Titel in der Reihe, wobei einige Bücher mehrere Biographien enthielten. Die erste Ausgabe bis Band 18 erschien ursprünglich ohne Zählung. Nicht immer eine eigene Bandnummer durch Neuauflagen innerhalb der neuen Reihe erhaltend, wurden die seit den 1960ern herausgegebenen Vorgängerreihen Biographien hervorragender Physiker und Biographien hervorragender Naturwissenschaftler und Techniker in die Zählung der Biographien hervorragender Naturwissenschaftler, Techniker und Mediziner integriert. Band 92 ist nicht nachweisbar, Neuauflagen einzelner Titel waren häufig erweitert und überarbeitet.

Übersicht

Einzelnachweise 

Buchreihe
!
Wissenschaft (DDR)
Ersterscheinung 1970
Erscheinen eingestellt 1991